Edward Narkiewicz (1938-2007) – polski malarz
 Jakub Jodko Narkiewicz (1848-1905) – lekarz białoruski, badacz elektromagnetyzmu 
 Jan Narkiewicz  (1806-1886) – polski ksiądz katolicki
 Jan Narkiewicz-Jodko (?) – dziennikarz muzyczny
 Konstanty Narkiewicz-Jodko (1901-1963) – polski podróżnik
 Mirosława Narkiewicz (1931-2017) – polska lekarka
 Olgierd Narkiewicz (1925-2010) – polski lekarz
 Wiktor Narkiewicz (1905-1985) – konstruktor lotniczy
 Witold Jodko-Narkiewicz (1864-1924) – socjalista, publicysta, dyplomata
 Władysław Narkiewicz (ur. 1936) – polski matematyk

Polskie nazwiska